Velika nagrada Belgije 1953 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 21. junija 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 36
| 2:48:30,3
| 2
| 8
|-
! 2
| 8
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 36
| + 2:48,2
| 5
| 6
|-
! 3
| 28
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 35
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 4
| 30
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 35
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 18
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 35
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 14
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 35
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 7
| 20
|  Harry Schell
| Gordini
| 33
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 8
| 32
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 33
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 9
| 38
|  Fred Wacker
| Gordini
| 32
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 24
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| 30
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! 11
| 40
|  André Pilette
| Connaught-Lea-Francis
| 29
| +7 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Johnny Claes Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 35
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 19
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nino Farina
| Ferrari
| 16
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 13
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  José Froilán González
| Maserati
| 11
| Pedal za plin
| 3
| 1
|-
! Ods
| 16
|  Jean Behra
| Gordini
| 9
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 26
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 4
| Sklopka
| 16
|  
|-
! Ods
| 34
|  Georges Berger
| Simca-Gordini-Gordini
| 3
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 36
|  Arthur Legat
| Veritas
| 0
| Prenos
| 19
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953